A gerundium szó több értelemben is használatos:
A latinban egyfajta főnévi igenév
az újlatin nyelvekben egyfajta határozói igenév
egykori debreceni diák tűzoltók fából készült szerszáma 
Gerundium a Debreceni Egyetem egyetemtörténeti folyóirata